Corps de mots est un album musical du groupe français Têtes raides sorti en .

Liste des titres 

Album des Têtes raides
Album musical sorti en 2013